The Crowd Roars est le titre de plusieurs films :
 The Crowd Roars, film américain réalisé par Howard Hawks, sorti en 1932
 The Crowd Roars (La Foule en délire), film américain réalisé par Richard Thorpe, sorti en 1938